Биригуи:

 Биригуи — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Биригуи — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.